Движение в защиту прав избирателей «Голос» (сокр. — движение «Голос», полн. — Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос», прежде — Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос»). Образовано в 2013 году активными участниками «ассоциации Голос» без образования юридического лица.

«Ассоциация Голос» была основана в 2000 году и ликвидирована согласно решению Пресненского районного суда от 27.07.2016 г. после внесения «ассоциации Голос» в реестр «иностранных агентов». Одно время были планы возрождения организации в виде фонда, но в конечном итоге была выбрана форма движения.

Движение занимается методическим оснащением участников избирательного процесса, поддерживает работу федеральной горячей линии, сервисов «Карта нарушений» и «СМС-ЦИК», проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляет экспертную деятельность по совершенствованию избирательного процесса. Организация не относится к какой-либо партии и оценивает саму процедуру выборов.

Движение совместно с другими наблюдательскими объединениями России организует и проводит Всероссийский Форум общественных наблюдателей. В 2017 году Движение было удостоено награды ОБСЕ за исключительный вклад в продвижение демократии и защиты прав человека.

В 2022 году заблокирован Роскомнадзором за информацию о вторжении России на территорию Украины, которую Роскомнадзор посчитал недостоверной.

Цели и задачи 
По данным сайта организации, главной задачей движения является сохранение, укрепление и развитие институтов гражданского общества в России. Организация заявляет свои цели как стремление к усилению роли общественных объединений и активных граждан и утверждает, что основная её цель — свободные и честные выборы, что «Голос» проводит общественный мониторинг избирательного процесса, вносит предложения по совершенствованию избирательного законодательства, занимается гражданским просвещением, в своей работе руководствуется принципом политического нейтралитета как одного из основных условий независимого и объективного наблюдения за выборами.

Деятельность 
Движение «Голос» наблюдает за всеми стадиями избирательной кампании, которая состоит из двух главных частей: с момента назначения выборов до дня голосования и непосредственно сам день голосования. Первая часть мониторинга называется долгосрочное наблюдение, а вторая — краткосрочное.

По информации с оф. сайта, в 2018 году на выборах президента России в рамках долгосрочного наблюдения были подготовлены девять докладов по всем стадиям избирательной кампании, также были собраны и обобщены данные шести медиамониторингов упоминания кандидатов в СМИ. В рамках краткосрочного наблюдения на выборах президента 2018 года «Голос» подготовил и обучил порядка 15 тыс. наблюдателей в 40 регионах. Всего тренеры «Голоса» провели порядка 500 тренингов в 40 регионах, видеотрансляции лекций для наблюдателей посмотрели более 28 тыс. раз.

Эксперты «Голоса» подготовили методические материалы о процедурах проведения выборов для наблюдателей, членов комиссии и представителей полиции. В дни голосований движение «Голос» организует работу штабов наблюдателей, обеспечивает их информационную, юридическую и логистическую поддержку, включая правовую помощь наблюдателям по итогам выборов.

Руководство движения 
Руководящий орган движения «Голос» — Совет. Он состоит из девяти членов, в том числе трех сопредседателей движения: Григория Мельконьянца, Андрея Бузина и Юрия Гурмана. Григорий Мельконьянц — правозащитник и юрист. Андрей Бузин возглавляет экспертно-консультационную группу при председателе ЦИК России. Юрий Гурман — руководитель Ассоциации городских и сельских поселений Челябинской области.

Сервисы «Голоса» 

 «Карта нарушений» — краудсорсинговый проект, через который любой желающий может отправить информацию о нарушении в ходе избирательной кампании и дня голосования. Проверку данных проводят избирательные комиссии и правоохранительные органы;
 «Энциклопедия кандидатов» — сервис, который позволяет проследить данные об участии кандидата в выборах всех уровней начиная с 2008 года;
 СМС-ЦИК— краудсорсинговый проект, позволяющий мгновенно собирать данные итоговых протоколов, полученных наблюдателями. Он позволяет сопоставлять данные с тем, что было внесено в систему ГАС «Выборы», и отслеживать переписывание протоколов;
 Мобильное приложение для наблюдателей — содержит последнюю версию избирательного законодательства, шаблоны жалоб, а также позволяет отправить сообщение о нарушении. Работает в оффлайн режиме;
 Результаты выборов президента-2018 — сервис, позволяющий увидеть официальные результаты выборов президента 2018. Карта с детализацией до территориальной избирательной комиссии;
 Горячая линия — телефонный сервис, обеспечивающий методическую и юридическую поддержку участников избирательного процесса как в день голосования, так и во время избирательной кампании;
 Календарь выборов — сервис, позволяющий найти ближайшие выборы в определённом населённом пункте по его названию.

Карта нарушений 
Проект «Карта нарушений» создан в сентябре 2011 года «Голосом» совместно с СМИ и предназначен для мониторинга нарушений на выборах самими гражданами («краудсорсинг»). Проект позволяет гражданам сообщать о нарушениях через форму на сайте, телефон или SMS, сообщения; существует возможность дополнять сообщения видеороликами. В выборах 2011 года зафиксировано более семи тысяч сообщений, что спровоцировало протестное движение в России (2011—2013). На основе сообщений формируется интерактивная карта России, отображающую количество сообщений о предвыборных нарушениях в регионах. Проект вошёл в шорт-лист «Премии Рунета»-2011 в номинации «Государство и общество». 4 декабря 2011 года «Интернет-ресурсы ассоциации „Голос“ в день голосования подверглись ddos-атаке. Таким образом, доступ избирателей к карте нарушений и горячей линии был сильно ограничен».

В декабре того же года «Голос» был оштрафован за «Карту нарушений» судом. Организация обратилась с жалобой в ЕСПЧ.

SMS-ЦИК 
SMS-ЦИК — созданный Ассоциацией «Голос» сервис для наблюдателей и их организаций. Он даёт возможность наблюдателям оперативно сообщать информацию с участка, сразу после получения данных протокола. SMS-сообщения будут обрабатываются в режиме реального времени. Сервис «SMS-ЦИК» помогает бороться с переписыванием протоколов в территориальных избирательных комиссиях, а также осуществлять параллельное подведение итогов.

История 
 2000 год — первый проект по мониторингу выборов. Был проведён проект по мониторингу формирования региональных бюджетов «Прозрачный бюджет», в рамках которого были разработаны и внесены поправки в Бюджетный кодекс по формированию региональных и местных бюджетов.
 2002 год — начало мониторинга работы действующих депутатов. Учреждена газета «Гражданский голос». В апреле 2002 года 15 региональных представителей «Голоса» впервые приняли участие в международном наблюдении на выборах на Украине.
 2003 год — ассоциация выступила наблюдателем на выборах в Государственную думу Российской Федерации IV созыва, участвовала в проведении параллельного подсчёта голосов в 20 регионах. На избирательные участки было направлено более 4,5 тысячи общественных наблюдателей.
 2004 год — 10 марта проведена международная конференция на тему: «Возможны ли в России свободные выборы?»; была создана коалиция «За право выбора». На выборах Президента России 2004 года впервые начала работать бесплатная федеральная горячая линия ассоциации. Совместными усилиями российских правозащитных структур и других некоммерческих организаций, в том числе ассоциации «Голос», создан Всероссийский гражданский конгресс.
 2005 год — совместно с Независимым институтом выборов в Москве проведена Международная конференция «Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов». Мониторинг выборов в России расширен через наблюдение региональных избирательных кампаний. В феврале 2005 года ассоциация «Голос» официально вошла в состав Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), и с тех пор участвовала более чем в 15 международных миссиях по мониторингу выборов.
 2006 год — началось сотрудничество с Бюро демократических институтов и прав человека при ОБСЕ. В разработанный и принятый ОБСЕ перечень рекомендаций по использованию электронных средств голосования вошли предложения и наработки ассоциации.
 2007 год — в рамках постоянной работы по просвещению избирателей была проведена кампания в поддержку возвращения на выборы в России наблюдения от общественных организаций, информационные выставки «Закон о выборах в картинках для взрослых и детей» и «Избиратели против нарушений на выборах». Во время общественного наблюдения на федеральных выборах 2007—2008 гг. «Голос» подготовил более 3 тысяч независимых общественных наблюдателей.
 2008 год — проведены информационно-просветительские кампании «Голосуй головой!» и «8 вопросов кандидатам на должность Президента России». По результатам наблюдения ассоциация «Голос» инициировала проведение общественных слушаний «Очевидное и невероятное на федеральных выборах 2007—2008: факты и свидетельства» с участием представителей КПРФ, «Справедливой России», СПС, «Яблоко», движения «За права человека» и независимых экспертов. Создан электронный банк фактов «Выборы». Ассоциация инициировала общественный проект по созданию Избирательного кодекса Российской Федерации. Международная деятельность ассоциации и поддержка Европейского Союза позволили привлечь к участию в проекте не только российских, но и зарубежных экспертов. Ассоциация развивает новое направление деятельности — проект «Гражданские инициативы» по защите общественных интересов.
 2009 год — продолжен мониторинг региональных избирательных кампаний. В марте «Голос» впервые провел быстрый подсчёт результатов голосования по городу Владимиру, используя методику стационарного наблюдения на избирательных участках, отобранных методом случайной стратифицированной репрезентативной статистической выборки. В ходе наблюдения на региональных выборах 2009—2010 гг. ассоциация распространила эту методику на 20 регионов своей сети. В числе шести известных НКО ассоциация «Голос» учредила медаль «Защитнику свободных выборов». Первое награждение состоялось в декабре 2009 года.
 2012 год — с 1 октября по требованию российской стороны прекращена финансовая помощь со стороны USAID.
 2013 год — за получение иностранного финансирования и участие в политической деятельности организация была признана «иностранным агентом», а также оштрафована на 300 тыс. рублей
 2016 год — 27 июля Пресненский суд Москвы удовлетворил иск МинЮста РФ о ликвидации ассоциации. Комиссия по избирательным правам президентского Совета по правам человека подвергла сомнению решение суда. В начале октября Московский городской суд признал ликвидацию законной. По словам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, продолжит работу движение в защиту прав избирателей «Голос».
 2018 год — «Голос» нашёл возможность продолжить свою работу.
 2021 год — 18 августа МинЮст РФ внёс «Голос» в новый реестр «иностранных агентов»
 2022 год — Роскомнадзор заблокировал сайт движения за «размещение недостоверной общественно значимой информации» о вторжении России на территорию Украины.

Поддержка и критика 
 Официальный орган Правительства Российской Федерации «Российская газета» выступила с критикой ассоциации за получение финансовой поддержки со стороны Агентства США по международному развитию. Это критика была поддержана интернет-газетой «Взгляд». По мнению сопредседателя общественного совета «Честный выбор», журналиста Владимира Мамонтова, организация «далека от объективности». Финансовая помощь на гуманитарные цели соответствует российскому законодательству.
 28 ноября 2011 года в офис ассоциации во время проходящей в другом месте пресс-конференции прибыли журналисты НТВ, желавшие получить комментарии по данному вопросу, однако из-за подозрения сотрудников ассоциации в том, что запись будет передана в эфир с искажениями, визит сотрудников средств массовой информации был сорван многочисленными повторениями фразы «НТВ — сурковская пропаганда».
 По мнению журналиста «Коммерсанта» Олега Кашина, кампания против наблюдателей перед выборами говорит о том, что «нарушения на этих выборах уже запланированы».
 1 декабря 2011 года после публикации материалов о том, что агентство РИА Новости отдаёт предпочтение в своих публикациях партии «Единая Россия», было объявлено о несоответствующей статистической методике и возбуждено административное дело о публикации статистических материалов менее чем за 5 дней до выборов; суд состоялся уже 2 декабря.
 2 декабря 2011 года глава Центризбиркома РФ Владимир Чуров обвинил независимую ассоциацию наблюдателей «Голос» в незаконной агитации против «Единой России».
 По мнению члена Общественной палаты, президента Центра социальных и политических исследований Георгия Федорова, ассоциация «Голос» является типичным агентом иностранного влияния в России, цели деятельности которой вызывают у него сильные подозрения
 30 ноября 2011 года правозащитное общество «Мемориал» выступило с заявлением в поддержку ассоциации «Голос».
 В 2018 году Александр Брод, российский правозащитник, общественный деятель и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, высказал мнение: «У „Голоса“ много различных юрлиц — есть и ассоциация, и фонд, и движение. Есть много способов, чтобы прятать иностранное финансирование, но я считаю, что правозащитная деятельность должна быть максимально прозрачна, иначе она превращается в политическую деятельность». «„Голос“ ведет свою деятельность с тем, чтобы нагнетать обстановку в период предвыборной кампании, создавать ощущение, что уже зафиксировано огромное количество нарушений, а выборы нелегитимны».

Источники финансирования 
По состоянию на сентябрь 2012 года, по словам заместителя исполнительного директора ассоциации Григория Мельконьянца, более половины бюджета организации приходилось на средства агентства федерального правительства США USAID, которое с 1 октября 2012 года прекратило свою работу в России. В частности, на выборы в России депутатов Госдумы и Президента в 2012 году USAID было выделено по 400 тыс. $. По словам главы «Голоса» Лилии Шибановой, соглашение с USAID было заключено до 30 сентября и недавно его продлили до выборов 14 октября 2012 года, на которые планировалось потратить остатки средств от федеральных кампаний. Однако, если МИД России добьётся прекращения ведения проектов с 1 октября 2012, эти средства будет невозможно использовать, заявила Шибанова корреспонденту «Коммерсантъ».

В 2018 году руководитель пермского отделения «Голоса» Виталий Ковин заявил изданию «Ура.ру», что движение «Голос» не обладает статусом юрлица и поэтому не может принимать пожертвования. Поддержку движению оказывают российские партнерские организации, в том числе фонд «Лига избирателей», пояснил эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг.
"Наша ассоциация не может принимать пожертвования, а «Лига избирателей» — это дружественная нам организация, которая была в том числе организована членами движения «Голос».

Эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг пояснил что организация действует в соответствии ст. 29, 30 и 34 Конституции России:
«Это означает, что [наше] движение не имеет банковских счетов и имущества. Поддержку деятельности осуществляют его участники и российские партнёрские организации, в том числе фонд „Лига избирателей“».

Статус «иностранного агента» 

В связи с вводом закона о регистрации НКО, получающих иностранное финансирование и замешанных в политической деятельности, в качестве «иностранных агентов», ассоциация «Голос» была признана «иностранным агентом», а её деятельность была приостановлена до конца 2013 года, пока НКО не было зарегистрировано в качестве иностранного агента.

27 сентября 2021 года Европейская сеть организаций по наблюдению на выборах (ENEMO) была признана нежелательной организацией на территории России. На момент внесения «Голос» являлся членом данной сети. Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук заявил о намерении «Голоса» приостановить членство в ней.

18 августа 2021 года Минюст России включил «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента». «Голос» стал первой организацией в этом реестре.

29 сентября 2021 года Минюст России включил 20 человек, связанных с «Голосом», в реестр СМИ — «иностранных агентов». Среди них члены совета «Голоса» Аркадий Любарев, Виталий Ковин, Юрий Гурман и София Иванова, координатор «Голоса» в Алтайском крае Екатерина Кильтау, координатор в Свердловской области Александр Грезев, координатор в Твери Артём Важенков и координатор в Москве Владимир Егоров.

История судебных решений 
 25 апреля 2013 года — Пресненский районный суд Москвы оштрафовал ассоциацию «Голос» на 300 тыс. рублей, а её исполнительного директора Л. В. Шибанову — на 100 тыс. рублей за отказ регистрироваться в качестве «иностранного агента». При этом иностранным финансированием была признана премия от Норвежского Хельсинкского комитета в сумме 7 728,40 евро (по другим данным — 50 000 евро) «за пропаганду демократических ценностей», от которой ассоциация отказалась, дабы не получить статус «иностранного агента», а политической деятельностью — разработку поправок к Избирательному кодексу.
 Лето 2013 года — суд отклонил жалобу «Голоса» на включение в список иностранных агентов, а Григорий Мелконьянц, являющийся представителем «Голоса», сообщил о том, что ассоциация больше не будет принимать средства от иностранных организаций и пообещал выплату назначенного штрафа.
 Осень 2013 года — руководство организации попыталось ликвидировать свою организацию, преобразовав её в общественное движение с тем же названием с целью избежать судебного преследования о статусе иностранного агента.
 1 сентября 2014 года — Мосгорсуд отменил решение нижестоящего Пресненского суда о привлечении ассоциации «Голос» и её исполнительного директора Лилии Шибановой к административной ответственности по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ («Осуществление деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента»), при этом статус «иностранного агента» остался в силе.
 В марте 2016 года Самарский областной суд по требованию налоговиков обязал взыскать с 66-летней правозащитницы Людмилы Кузьминой 2,225 млн рублей за «нанесенный вред государству неуплатой налогов» общественным фондом «Голос-Поволжье». В декабре 2014 года налоговые службы сочли пожертвование, которое получил московский «Голос» и частично передал НКО «Голос-Поволжье», доходом, после чего вменили неуплату налогов. Местный СК возбуждал по этому поводу уголовное дело, которое в сентябре 2015-го прекратили «в связи с истечением срока давности». В итоге за «нанесенный вред государству неуплатой налогов» по решению суда выплатить должна Кузьмина, в случае непокрытия вышеуказанной суммы изъятым имуществом будет удерживаться половина её пенсии (5000 рублей). К октябрю судебные приставы арестовали банковский пенсионный счёт Кузьминой, квартиру (доставшуюся от умершего брата) и 12-летний автомобиль «Дэу Матис». Тем временем в интернете был начат сбор средств для уплаты штрафа, к 20 октября было собрано 164 494 рубля.
 27 июля 2016 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации ассоциации. В исковом заявлении Минюста говорился, что устав организации не приведен в соответствие с гражданским законодательством на момент изменения закона в 2014 г. Кроме того, ассоциации вменяли осуществление политической деятельности в форме наблюдения за выборами и участия в избирательной кампании путём распространения информации, направленной на трансформацию общественного мнения.
 4 октября 2016 года Московский городской суд признал ликвидацию ассоциации законной, оставив решение Пресненского суда без изменения.

Примечания

Литература 
  Golos Impact Evaluation — Final Report. Агентство США по международному развитию, 2013.

Ссылки 

 
 Карта нарушений на выборах
 

Выборы в России
Правозащитные организации России
Некоммерческие организации, ранее признанные в России «иностранными агентами»
Появились в 2000 году в России
Незарегистрированные общественные объединения, признанные в России «иностранными агентами»
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании